Londonprotokollet () kan avse:

 Londonprotokollet (1852), överenskommelse mellan stormakter efter Slesvig-holsteinska kriget
 Londonprotokollet (1877), undertecknat av Storbritannien och Ryssland inför Rysk-turkiska kriget (1877–1878)
 Londonprotokollet (1944), definierade segrarmakternas ockupationszoner i Tyskland efter andra världskriget

Se även
Fördraget i London
Londonöverenskommelsen